G-5 – instrukcja techniczna Głównego Geodety Kraju 
 HMS G5 – brytyjski okręt podwodny z 1916 r.
 G-5 – typ radzieckich kutrów torpedowych
 Pontiac G5 – samochód amerykański
 Moskwicz G5 – radziecki samochód wyścigowy
 IMac G5 – seria komputerów Macintosh firmy Apple
 Power Mac G5 – linia komputerów osobistych firmy Apple
 Logitech G5 – mysz komputerowa
 G5 – południowoafrykańska haubicoarmata
 G5 – początkowa nazwa grupy G6

Porównaj
 5G – standard sieci komórkowej,